Never Go Back puede referirse a:

 Never Go Back (novela), una novela de Lee Child;
 Jack Reacher: Never Go Back, una película de 2016 protagonizada por Tom Cruise, basada en la novela anterior.